Piegsa ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Piegsa (1873–1952), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Joachim Piegsa (1930–2015), deutscher Ordensgeistlicher, Theologe und Moraltheologe